Таджуддин, Тадж ад-Дин () — мужское имя арабского происхождения. В переводе на русский означает «корона религии».
 Таджуддин Абуль-Фатх аш-Шахрастани — шафиитский богослов и факих, историк религии и историко-философских систем.
 Тадж ад-Дин Ил-Арслан — хорезмшах с 1156 по 1172 годы, сын хорезмшаха Ала ад-Дина Атсыза.
 Тадж эд-Дин аль-Хасани — сирийский политический деятель, и. о. главы государства (1928—1931), президент Сирии (1941—1943).
 Ахмад Таджуддин — двадцать седьмой султан Брунея с 1924 по 1950 из династии Болкиах.
 Саид Таджуддин — малайзийский художник.
 Таджуддин, Талгат Сафич — председатель Центрального духовного управления мусульман, верховный муфтий России.

См. также 
 Таджутдин (Чанка) — аварский поэт.